Fulilu (kinesiska: 福利路) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 18 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Fulilu är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Zhangyelu,  km öster om Fulilu. Trakten runt Fulilu består i huvudsak av gräsmarker.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Referenser 

Orter i Gansu
WP:Projekt Kina